Пуусеп
 Пуусепп, Людвиг Мартынович (1875—1942) — Хирург и невролог, один из основоположников нейрохирургии.
 Пуусеп, Наталья Ивановна (Митрович; род. 1973) — советская спортсменка, специализировалась по художественной гимнастике, МСМК, ЗМС СССР.
 Пуусеп, Николай Густавович (1905—1965) — советский партийный и государственный деятель.
 Пуусепп, Эдгар Карлович (1911—1982) — эстонский и советский борец классического стиля, чемпион и призёр чемпионатов СССР.
 Пусэп, Эндель Карлович (1909—1996) — советский лётчик и государственный деятель, Герой Советского Союза.